Изабела од Валоа (9. новембар 1389 – 13. септембар 1409) била је енглеска краљица, односно супруга краља Ричарда II Плантагенета.

Биографија 
Изабела је рођена 1389. године када је беснео Стогодишњи рат између Француске и Енглеске. Ситуацију је још више погоршала ментална болест њеног оца Шарла VI. Дана 31. октобра 1396. удала се за удовца Ричарда II Плантагенета. Брак је склопљен искључиво због политичких циљева, али је ипак био обележен међусобним поштовањем између супружника. За време Ричардове кампање у Ирској, Изабела је боравила у замку Виндзор. Након смрти свога мужа премештена је у епископију Солсбери од стране новог краља Хенрија IV. Одбила је Хенријеву понуду да се уда за његовог сина Хенрија V. На крају јој је краљ дозволио да се врати у Француску. 

Године 1406. Изабела се удала за Шарла, војводу Орлеана. Умрла је на порођају 1409. године. Шарлу је родила ћерку Жану. Сахрањена је у опатији Сент Лаумер у Блоу. Њени посмртни остаци пронађени су 1624. и пребачени у Париз.

Породично стабло

Види још 
 Енглеске краљице

Извори 

 Strickland, Agnes, Lives of the queens of England: from the Norman conquest, Vol.2, (George Bell and Sons, 1885), 2.

Рођени 1389.
Умрли 1409.
Енглеске краљице
Личности Стогодишњег рата
Династија Валоа